Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации).

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

В этом сезоне групповой этап Лиги чемпионов стал самым результативным в истории турнира. В нём команды сумели в 96 матчах забить 306 голов.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия — 5 команд;
 Испания — 4 команды;
 Германия, Италия, Португалия — по 3 команды;
 Россия, Франция — по 2 команды;
 Азербайджан, Бельгия, Греция, Кипр, Нидерланды, Словения, Турция, Украина, Швейцария, Шотландия — по 1 команде.

Команды 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 (составы)

Всего в групповой стадии турнира участвуют 32 команды, 22 команды начинают участие с групповой стадии, а 10 команд пробиваются через квалификацию. Все попавшие в групповую стадию команды посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на 2016 год. В первой корзине располагаются чемпионы первых семи стран в таблице коэффициентов УЕФА и обладатель кубка чемпионов.

Группы

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа C

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа D

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа E

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа F

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа G

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа H

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Примечания

Ссылки 

Лига чемпионов УЕФА 2017/2018